Miejscowości w USA:
 Kennebunkport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Kennebunkport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Kennebunkport (ang. Kennebunkport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York